Agaricus albertii, l’Agaric macrospore, est une espèce de champignons basidiomycètes de la famille des Agaricaceae.

Synonymes 
Psalliota arvensis subsp. macrospora F.H.Møller & Jul.Schäff. (1938)
Psalliota macrospora (F.H.Møller & Jul.Schäff.) F.H.Møller (1951)

Liens externes 

 
 
 

Agaricaceae